Die Liste der Mannschaftskader der deutschen Schachbundesliga 1988/89 enthält alle Spieler, die in der deutschen Schachbundesliga 1988/89 mindestens eine Partie gespielt haben mit ihren Ergebnissen.

Allgemeines 

Die 16 Vereine durften 8 Stammspieler und maximal 12 Ersatzspieler melden. Nicht alle gemeldeten Spieler kamen auch zum Einsatz. Die SG Porz und der Delmenhorster SK kamen mit jeweils 10 Spielern aus, die meisten Spieler, nämlich jeweils 13, setzten die SG Heidelberg-Kirchheim, Rochade Bielefeld und der SK Heidelberg ein. Insgesamt wurden 184 Spieler eingesetzt, von denen 43 alle Wettkämpfe bestritten.

Pro Wettkampf durfte ein Verein maximal zwei Ausländer einsetzen, allerdings machten nicht alle Vereine von diesem Recht Gebrauch. Insgesamt kamen 25 Ausländer zum Einsatz.

Erfolgreichster Spieler der Saison war Gerald Hertneck mit 12 Punkten aus 15 Partien, am nächsten kamen ihm Jens Ove Fries Nielsen (Lasker Steglitz) mit 11,5 Punkten sowie die Porzer Larry Christiansen (11 Punkte) und Peter Ostermeyer (10,5 Punkte). Mit Bodo Schmidt (SG Porz), Harry Schüssler (Hamburger SK) und Egon Evertz (Solinger SG 1868) erreichten drei Spieler 100 %, wobei Schmidt zwei Partien spielte, Schüssler und Evertz je eine.

Der SC 1868 Bamberg setzte mit Wolfgang Unzicker (1925–2006) den ältesten Spieler der Saison ein, während der jüngste Spieler Edin Pezerović (* 1973) beim Münchener SC 1836 spielte.

Bei Rochade Bielefeld wurde Gisela Fischdick viermal eingesetzt und erreichte mit einem Remis den ersten zählbaren Erfolg einer deutschen Spielerin in der eingleisigen Bundesliga.

Legende 

Die nachstehenden Tabellen enthalten folgende Informationen:

 Nr.: Ranglistennummer
 Titel: FIDE-Titel zu Saisonbeginn (Eloliste vom Juli 1988); GM = Großmeister, IM = Internationaler Meister, FM = FIDE-Meister, WGM = Großmeister der Frauen, WIM = Internationaler Meister der Frauen, WFM = FIDE-Meister der Frauen
 Elo: Elo-Zahl zu Saisonbeginn (Eloliste vom Juli 1988)
 Nation: Nationalität gemäß Eloliste vom Juli 1988; ARG = Argentinien, CSR = Tschechoslowakei, DEN = Dänemark, ENG = England, ESP = Spanien, FRA = Frankreich, GER = Bundesrepublik Deutschland, HUN = Ungarn, INA = Indonesien, ITA = Italien, SWE = Schweden, USA = Vereinigte Staaten, YUG = Jugoslawien
 G: Anzahl Gewinnpartien
 R: Anzahl Remispartien
 V: Anzahl Verlustpartien
 Pkt.: Anzahl der erreichten Punkte
 Partien: Anzahl der gespielten Partien
 Elo-Performance: Turnierleistung der Spieler mit mindestens fünf Partien (berechnet mit Swiss-Chess)
 Normen: Erspielte Normen für FIDE-Titel

SV 03/25 Koblenz

Solinger SG 1868

SG Porz

SK Heidelberg

Lasker Steglitz

SG Bochum 31

SC Kreuzberg

FC Bayern München

Hamburger SK

Rochade Bielefeld

Delmenhorster Schachklub

Münchener SC 1836

SG Heidelberg-Kirchheim

SC 1868 Bamberg

VfL Sindelfingen

Grundig Nürnberg

Anmerkungen 
 Die kompletten Mannschaftskader sind nicht bekannt, sondern nur die Stammspieler sowie die eingesetzten Ersatzspieler.
 Die Reihenfolge der Ersatzspieler kann in einigen Fällen von der gemeldeten Reihenfolge abweichen

Weblinks

Quellen 

 Schachkalender 1989 – Edition Marco Berlin 1988 – ISBN 3-924833-16-8

Schachbundesliga (Deutschland)
Wikipedia:Liste
Schach 1988
Schach 1989